Lorne kan syfta på:

 Lorne (rollfigur)
 Lorne, Skottland

Australien 

 Lorne, Victoria, ort, Surf Coast, 
 Lorne, New South Wales, ort, Port Macquarie-Hastings, 

Robotskapade Australienförgreningar